Osoby o tym nazwisku:
 Henryk Szalecki – polski piłkarz
 Mieczysław Szalecki – polski lekarz